Diamond steht für:
 Diamond (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Diamond, Automarke des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Cycle Car Company
 Diamond (Krater), Krater auf dem Asteroiden (2867) Šteins
 Diamond (Kristallographieprogramm), Programm zur Darstellung und Analyse von Kristall- und Molekülstrukturen
 Diamond (Rebsorte), weiße Rebsorte
 Diamond-Drehgestell, Universal-Güterwagen-Drehgestell
 Diamond-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Diamond Light Source, Synchrotronstrahlungsquelle in Großbritannien
 Diamond-Problem, Problem in der objektorientierten Programmierung
 Diamond Tower, in Saudi-Arabien
 Richard Diamond, Privatdetektiv, US-amerikanische Hörspiel- und Fernsehserie
 Modell von Diamond, Wirtschaftswachstumsmodell

Diamond ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Diamond (Alabama)
 Diamond (Georgia)
 Diamond (Idaho)
 Diamond (Illinois)
 Diamond (Indiana)
 Diamond (Kentucky)
 Diamond (Louisiana)
 Diamond (Missouri)
 Diamond (Ohio)
 Diamond (Oregon)
 Diamond (Pennsylvania)
 Diamond (South Dakota)
 Diamond (Utah)
 Diamond (Washington)
 Diamond (West Virginia)
 Diamond (Wyoming)
 Diamond Bar, Kalifornien
 Diamond Bluff, Wisconsin
 Diamond Bluff (Town), Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Diamond Apartments, in Redondo Beach, Kalifornien, ID-Nr. 92000260
 Diamond Bluff Site-Mero Mound Group, in Diamond Bluff, Wisconsin, ID-Nr. 75000075
 Diamond Cemetery, in Mammoth, Utah, ID-Nr. 79003474
 Diamond Fruit Farm, in Jeffersontown, Kentucky, ID-Nr. 83002652
 Diamond Hill Historic District, in Lynchburg, Virginia, ID-Nr. 79003283
 Diamond Jo Boat Store and Office, in Dubuque, Iowa, ID-Nr. 77000512
 Diamond K Ranch, in Roseville, Kalifornien, ID-Nr. 78003503
 Diamond Match Historic District, in Barberton, Ohio, ID-Nr. 96000218
 Diamond Point Dependent District No. 44 School, in Nowata, Oklahoma, ID-Nr. 96000977
 Diamond Point Lookout Cabin, in Tonto Village, Arizona, ID-Nr. 87002493
 Diamond Ranch, in Chugwater, Wyoming, ID-Nr. 84003696
 Diamond School, in Christiansted, VI, ID-Nr. 76001842
 Diamond Silk Mill, in East York, Pennsylvania, ID-Nr. 92000949
 Diamond Spring, in Wilsey, Kansas, ID-Nr. 76000835
 Diamond Springs Stage Station Site, in Brule, Nebraska, ID-Nr. 70000371

Unternehmen:
 Diamond Aircraft, österreichischer Flugzeughersteller
 Diamond Automobile Company (Delaware), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Delaware
 Diamond Automobile Company (Indiana), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Indiana
 Diamond Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Diamond Multimedia, US-amerikanisches Unternehmen
 Diamond T, US-amerikanischer Fahrzeughersteller
 Diamond Taxicab Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Diamond City
 Diamond Hill
 Diamond Peak
 Diamond Township
 Black Diamond
 HMS Diamond, Schiffe
 Dimond
 Diamonds
 Diamant (Begriffsklärung)